Eicken ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Otto von Eicken (1873–1960), deutscher Mediziner
 Elisabeth von Eicken (1862–1940), deutsche Landschaftsmalerin
 Heinrich von Eicken (1846–1890), deutscher Historiker und Archivar
 Hermann Heinrich von Eicken (1808–1888), deutscher Kaufmann
 Johann Wilhelm von Eicken (1749–1804), deutscher Tabakfabrikant
 Maria von Eicken (1571–1636), deutsche Markgräfin
 Paul in den Eicken (1945–2013), deutscher Grafiker und Maler

Eicken ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Eicken (Mönchengladbach), Stadtteil von Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen
 ein Ortsteil von Schwalmtal (Niederrhein) im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 ein Weiler bei Othlinghausen im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Auf den Eicken, Hofschaft in Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 In den Eicken, Ortsteil von Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Gut Eicken bei Werdohl, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen.

Siehe auch:
 Eiken